Open de Suède Vårgårda 2015 var det niende løb i UCI World Cup for kvinder 2015. Det blev afholdt den 23. august 2015, i Vårgårda, Sverige. Jolien D'Hoore () vandt løbet, foran Giorgia Bronzini () og Lisa Brennauer ().

Resultater

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2015 - linjeløb
Cykelløb i 2015